Niemcy:
 Langscheid – dzielnica Bad Münstereifel
 Langscheid – dzielnica Sundern (Sauerland)
 Langscheid – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz